Saint-Arroman (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Arroman (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje